Kulgam ist eine Stadt (Municipal Committee) im Westen des indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 23.584.
In der Stadt leben etwa 95 % Muslime und 4 % Hindus.

Die Stadt Kulgam liegt im Süden des Kaschmirtals auf einer Höhe von  zwischen Shopian im Nordwesten und Anantnag im Nordosten. Der Fluss Veshav verläuft südlich der Stadt in westlicher Richtung.

Die Stadt Kulgam ist in 16 Wards aufgeteilt.

Klima 
Das Klima in Kulgam ist kühl-gemäßigt. Die meisten Niederschläge fallen in der Regel in den Frühjahrsmonaten März und April. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 845 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 10,8 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Kulgam